Eirene – divinità greca della pace
 Eirene (o Irene) – pittrice della Grecia antica
 Eirene – satellite naturale del pianeta Giove